«Я сама» — первое женское ток-шоу на российском телевидении, выходившее на ТВ-6 в 1995—2001 годах по средам в вечернее время. Ведущая — Юлия Меньшова. Её соведущими в разное время выступали психологи Ольга Сердобова и Ирина Хрисанфова, а также писатель Мария Арбатова.

Являлась одной из наиболее известных и рейтинговых программ телеканала.

История 
Идея программы принадлежит Татьяне Фониной (в прошлом — редактор ток-шоу «Тема» на 1-м канале Останкино), её поддержал заместитель генерального директора ТВ-6 Иван Демидов. В первую очередь, для программы проводился кастинг соведущих-экспертов, которыми, по задумке, должны были являться две женщины — феминистских и традиционных взглядов. После этого начались поиски главной ведущей. Изначально ею должна была стать Татьяна Веденеева, но она на тот момент проживала во Франции и отказывалась от условий съёмок — пять выпусков в один день. Тем самым, на пробы были приглашены закадровые сотрудницы программы Виктора Мережко «Моё кино». В их числе была Юлия Меньшова, дочь известного актёра Владимира Меньшова, которая и прошла кастинг.

Первый эфир состоялся 22 февраля 1995 года. Название передачи «Я сама» было придумано самой Меньшовой. Ранее в качестве рабочих вариантов рассматривались названия «Я — женщина» и «Клуб женских сердец». Ток-шоу было ориентировано на женскую аудиторию: в нём обсуждались семейные проблемы гостей, отношения с мужчинами, личная жизнь известных деятелей культуры (чаще всего исполнителей песен) и так далее. В студии находилась трибуна, за которой сидели мужчины с именными табличками, тогда как герои передачи занимали отдельные места в центре. Зрители в студии — исключительно женского пола. 50-минутная передача снималась до двух с половиной часов, по окончании съёмочного процесса у посетителей студии (обладателей билетов-приглашений на программу) также была возможность взять автограф у ведущей, сфотографироваться или постоять рядом с ней. На протяжении своего существования в эфире передача неоднократно привлекала внимание телевизионных критиков и публики, а сама Меньшова стала ассоциироваться у многих телезрителей именно с данной передачей.

18 февраля 1998 года после месячного перерыва вышла программа под названием «Я сама… собственной персоной», отснятая после рождения у Юлии Меньшовой сына Андрея. Данный выпуск был целиком посвящён самой Меньшовой, ведущим был Артур Крупенин.

Летом 1999 года на ТВ-6 начались финансовые проблемы, руководство телеканала стало выделять на передачу меньше денег. Соведущим Юлии Меньшовой (на тот момент — Мария Арбатова и Ольга Сердобова) также казалось, что темы выпусков стали носить преимущественно рекламный характер. В итоге Арбатова и Сердобова покинули ток-шоу, а его формат был изменён впоследствии. В студии появился большой экран, а рассказ героини стал сопровождаться демонстрацией её архивных фотографий, видеосъёмок из домашних архивов, интервью с друзьями, родными, знакомыми и соседями. В роли экспертов стали выступать различные психологи и бывшие героини ток-шоу. Иногда участниками передачи в данном формате могли становиться и российские звёзды. Первая передача в таком формате вышла в эфир 6 октября 1999 года, в рамках нового сезона на ТВ-6. Увеличение рекламных выпусков программы, в свою очередь, её ведущая объясняла статусом ТВ-6 как частного коммерческого телеканала, живущего без государственных дотаций на самостоятельно заработанные деньги.

В 2000 году появилась информация о том, что Юлия Меньшова может покинуть ТВ-6 и ведёт переговоры с телеканалом НТВ, однако этого не произошло по причине того, что значительная часть женской аудитории канала была у программы «Женский взгляд» с Оксаной Пушкиной. Поэтому Меньшова продолжила работу на прежнем месте.

С осени 2000 года, в рамках перехода ТВ-6 на более тесное сотрудничество со сторонними производителями телеконтента, программа стала производиться независимой компанией ООО «Студия Юлии Меньшовой», в то время как её основатель уже не являлся штатным сотрудником ТВ-6.

Закрытие 
В апреле-мае 2001 года на ТВ-6 по приглашению владельца телеканала Бориса Березовского пришла команда закадровых сотрудников и журналистов под руководством Евгения Киселёва, незадолго до этого покинувшая НТВ. Через некоторое время значительная часть работников и ведущих ТВ-6 ушла с канала, а многие программы были закрыты. Среди передач, которые Евгений Киселёв хотел сохранить на канале, была и «Я сама». Новое руководство предложило Меньшовой иные условия покупки её передачи: была предложена новая коммерческая цена в 5 рублей вместо бывших 100 рублей. В конечном счёте Юлия Меньшова прекратила сотрудничество с ТВ-6, а её программа выходила на этом канале вплоть до истечения срока её договора.

Последний оригинальный выпуск программы на ТВ-6 прошёл 29 июня 2001 года. К тому периоду в связи с изменением сетки вещания её время выхода в эфир было перемещено на вечер пятницы (21:40). 1 июля у телеканала истекли все контракты с независимыми производителями (в том числе и с теми, кто делал ток-шоу «Я сама»), ни один из которых он в конечном итоге продлевать не стал: новая концепция не подразумевала размещение в сетке вещания такого большого количества развлекательных и «несерьёзных» телепередач, как прежде. После этого, с 13 июля по 24 августа 2001 года по пятницам вечером с повтором в субботу днём выходили повторные показы лучших старых выпусков. На последней неделе демонстрации повторов также был ещё раз показан спецпроект программы «Я сама» «Я — супермодель» (чья премьера проходила с 1 февраля по 1 марта 2001 года), героинями которого стали видные топ-модели тех лет: Наоми Кэмпбелл, Клаудия Шиффер, Эль Макферсон, Карен Малдер, Карла Бруни. 

В начале сентября 2001 года пресс-служба ТВ-6 официально подтвердила информацию, что программы «Я сама» на этом канале больше не существует. С этого же периода Меньшова стала вести на НТВ (куда перешла часть бывшего персонала со старого ТВ-6) схожее по концепции с «Я сама» ток-шоу «Продолжение следует», которое, тем не менее, просуществовало ровно год, а затем также было закрыто.

Награды 
 В 1999 году программа стала обладателем телевизионной премии ТЭФИ в номинации «Ток-шоу, ведущий ток-шоу».

Примечания

Ссылки 
 Я САМА — МЫ САМИ… (Я. Поселъский и Н. Косинец) , раздел ЗВЕЗДЫ // Вартанов А. С. АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ТЕЛЕВИЗИОННОГО ТВОРЧЕСТВА НА ТЕЛЕВИЗИОННЫХ ПОДМОСТКАХ. Учебное пособие. Москва, Высшая школа, 2003
 Меньшова снова всё сама? Статья на Sobesednik.ru 
 Екатерина Левдина. Станет ли Юлия Меньшова российской Опрой Уинфри? 5 программ в телекарьере.  ООО «ТН-Столица» // tele.ru (29 июля 2014 года)
 О ток-шоу в рамках передачи «Как всё начиналось» на канале «Дождь» 
Передачи ТВ-6
Ток-шоу
Телепередачи, запущенные в 1995 году
Телепередачи, закрытые в 2001 году
Лауреаты премии ТЭФИ
Иван Демидов
Телепередачи России